А́лан А́рмстронг (, род. 17 июля 1946 года, , графство Дарем, Англия) — английский актёр. Признанный лучшим исполнитель роли Тенардье в лондонской версии знаменитого мюзикла «Отверженные» («Les Miserables»).

Биография 
Алан родился в небольшой английской деревеньке Энфилд-Плейн в графстве Дарем. Его отец был шахтёром, и, как и мать, очень верующим человеком. Обучался в начальной школе Энфилд-Плейна, а затем был отправлен для обучения в среднюю школу Консетта, где в предпоследний год обучения сыграл свою первую роль — Петруччо в пьесе Укрощение строптивой, а через год — Гамлета.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Члены Королевской шекспировской компании
Киноактёры Великобритании